Posadnik – urzędnik książęcy na średniowiecznej Rusi
 „Posadnik” – rosyjska kanonierka torpedowa typu Kazarskij z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej